Île-à-la-Crosse peut désigner:

 Île-à-la-Crosse, communauté rurale métisse située au Nord de la province de la Saskatchewan au Canada
 Île-à-la-Crosse (circonscription saskatchewanaise), ancienne circonscription électorale provinciale de la Saskatchewan au Canada
 Lac Île-à-la-Crosse, lac situé au centre-nord de la Saskatchewan sur la rivière Churchill

Voir aussi